Слип-джига или хоп-джига (, ) — стиль в ирландской музыке и танцы, которые танцуются под такую музыку. Ритм мелодии слип-джиги — 9/8.

До 1950-х годов проводились соревнования по исполнению слип-джиги как среди мужчин, так и среди женщин; на данный момент считается женским танцем. На слип-джиге сделан сильный акцент в шоу Riverdance.

Примечания

Ссылки 
 

Ирландские народные танцы